Victor Mezger ist der Name folgender Personen:

* Victor Mezger der Ältere (1866–1936), deutscher Künstler, Restaurator und Heimatforscher
 Victor Mezger d. J. (1895–1989), deutscher Restaurator und Publizist